A Supercopa Europeia de 1976 foi disputada entre RSC Anderlecht e o Bayern de Munique. O resultado da partida foi de 5-3.

Detalhes

Jogo de ida

Jogo de volta 

1976
Partidas do FC Bayern München